L'Open d'Austràlia 2011, conegut oficialment com a Australian Open 2011, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 99a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 30 de gener de 2011 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 El manacorí Rafael Nadal va començar el torneig amb la intenció d'aconseguir el seu quart títol de Grand Slam consecutiu després d'haver guanyat els títols de Roland Garros, Wimbledon i el US Open durant l'any 2010. Tanmateix, no ho va poder aconseguir en perdre a quarts de final davant el valencià David Ferrer.

 El tennista suís Roger Federer va trencar el rècord del tennista masculí amb més victòries en l'Open d'Austràlia amb 57 partits guanyats, superant les 56 del suec Stefan Edberg. La fita la va aconseguir en superar la tercera ronda davant el belga Xavier Malisse.

 El partit de quarta ronda disputat entre la italiana Francesca Schiavone i la russa Svetlana Kuznetsova va superar el rècord del partit individual femení més llarg en l'Obert d'Austràlia després de 4 hores i 44 minuts de joc. Tanmateix, aquest partit no va superar la fita de més jocs diputats, ja que amb 47 parcials no van superar la marca de 48 realitzada per l'estatunidenca Chanda Rubin i la catalana Arantxa Sánchez Vicario del 1996.

 El serbi Novak Đoković va guanyar el seu segon títol de Grand Slam, ambdós aconseguits a l'Open d'Austràlia.

 La belga Kim Clijsters van aconseguir el seu primer títol a l'Open d'Austràlia i el quart títol de Grand Slam.

 La xinesa Li Na va esdevenir en la primera tennista asiàtica en disputar una final de Grand Slam des de la instauració de l'Era Open. Això no obstant, va perdre en la final davant la belga Kim Clijsters.

 Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan van revalidar el títol aconseguit en les dues edicions anteriors, aconseguint així el seu cinquè títol a l'Open d'Austràlia i el desè títol de Grand Slam.

 La parella femenina formada per l'argentina Gisela Dulko i la italiana Flavia Pennetta va aconseguir el seu primer títol de Grand Slam.

 La parella mixta formada per l'eslovena Katarina Srebotnik i el canadenc Daniel Nestor el seu primer títol de Grand Slam conjuntament. Nestor va aconseguir el seu segon títol mixt a Austràlia i de Grand Slam, i Srebotnik el primer a Austràlia i el quart títol de Grand Slam, a un de completar en Grand Slam durant la carrera.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (quarts de final)
  Roger Federer (semifinals)
  Novak Đoković (campió)
  Robin Söderling (4a ronda)
  Andy Murray (final)
  Tomáš Berdych (quarts de final)
  David Ferrer (semifinals)
  Andy Roddick (4a ronda)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Mikhaïl Iujni (3a ronda)
  Jürgen Melzer (4a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (3a ronda)
  Nicolás Almagro (4a ronda)
  Marin Čilić (4a ronda)
  Mardy Fish (2a ronda)
  Ivan Ljubičić (3a ronda)
  Sam Querrey (1a ronda)
  Stanislas Wawrinka (quarts de final)
  John Isner (3a ronda)
  Màrkos Bagdatís (3a ronda)
  Michael Llodra (2a ronda)
  Nikolai Davidenko (1a ronda)
  Ernest Gulbis (1a ronda)
  Albert Montañés (2a ronda)
  Juan Mónaco (2a ronda)
  David Nalbandian (2a ronda)
  Richard Gaschet (3a ronda)
  Viktor Troicki (3a ronda)
  Thomaz Bellucci (2a ronda)
  Feliciano López (2a ronda)
  Guillermo García-López (3a ronda)

Individual femení 
<li>  Caroline Wozniacki (semifinals)
<li>  Vera Zvonariova (semifinals)
<li>  Kim Clijsters (campiona)
<li>  Venus Williams (3a ronda)
<li>  Samantha Stosur (3a ronda)
<li>  Francesca Schiavone (quarts de final)
<li>  Jelena Janković (2a ronda)
<li>  Viktória Azàrenka (4a ronda)
<li>  Li Na (final)
<li>  Shahar Pe'er (3a ronda)
<li>  Justine Henin (3a ronda)
<li>  Agnieszka Radwańska (quarts de final)
<li>  Nàdia Petrova (3a ronda)
<li>  Maria Xaràpova (4a ronda)
<li>  Marion Bartoli (2a ronda)
<li>  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
<li>  Aravane Rezaï (1a ronda)
<li>  Maria Kirilenko (2a ronda)
<li>  Ana Ivanović (1a ronda)
<li>  Kaia Kanepi (2a ronda)
<li>  Yanina Wickmayer (2a ronda)
<li>  Flavia Pennetta (4a ronda)
<li>  Svetlana Kuznetsova (4a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova (2a ronda)
<li>  Petra Kvitova (quarts de final)
<li>  María José Martínez Sánchez (2a ronda)
<li>  Alexandra Dulgheru (1a ronda)
<li>  Daniela Hantuchová (1a ronda)
<li>  Dominika Cibulková (3a ronda)
<li>  Andrea Petkovic (quarts de final)
<li>  Lucie Safarova (3a ronda)
<li>  Tsvetana Pironkova (2a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campions)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (semifinals)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (final)
  Lukasz Kubot /  Oliver Marach (quarts de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarts de final)
  Jurgen Melzer /  Philipp Petzschner (quarts de final)
  Lukas Dlouhy /  Paul Hanley (1a ronda)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjic (quarts de final)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1a ronda)
  Rohan Bopanna /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (3a ronda)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (1a ronda)
  Mark Knowles /  Michal Mertinak (2a ronda)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (3a ronda)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (2a ronda)
  Nicolas Almagro /  Marc López (1a ronda)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (1a ronda)

Doble femení 
<li>  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (campiones)
<li>  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (semifinals)
<li>  Liezel Huber /  Nàdia Petrova (semifinala)
<li>  Núria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (2a ronda)
<li>  Cara Black /  Anastassia Rodiónova (quarts de final)
<li>  Iveta Benesova /  Barbora Zahlavova Strycova (3a ronda)
<li>  Julia Goerges /  Lisa Raymond (3a ronda)
<li>  Yung-Jan Chan /  Agnieszka Radwanska (3a ronda)
<li>  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (quarts de final)
<li>  Monica Niculescu /  Yan Zi (2a ronda)
<li>  Francesca Schiavone /  Rennae Stubbs (1a ronda)
<li>  Viktória Azàrenka /  Maria Kirilenko (final)
<li>  Ielena Vesninà /  Vera Zvonariova (2a ronda)
<li>  Shahar Peer /  Shuai Peng (3a ronda)
<li>  Alissa Kleibànova /  Anabel Medina Garrigues (2a ronda)
<li>  Timea Bacsinszky /  Tathiana Garbin (2a ronda)

Doble mixt 

  Liezel Huber /  Bob Bryan (2a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (campions)
  Maria Kirilenko /  Nenad Zimonjic (semifinals)
  Cara Black /  Leander Paes (2a ronda)

<li>  Kveta Peschke /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (1a ronda)
<li>  Lisa Raymond /  Wesley Moodie (1a ronda)
<li>  Iveta Benesova /  Lukas Dlouhy (retirats)
<li>  Barbora Zahlavova-Strycova /  Oliver Marach (2a ronda)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial

2011
Competicions tennístiques del 2011